Rios kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riós (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Riós (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar